Бедини () — итальянская фамилия.

 Бедини, Игнацио (род. в 1939 г.) — архиепископ Исфахана Халдейской католической церкви